Совок:
 Совок — хозяйственный инструмент.
 «Совок» — разговорное название Советского Союза, советского человека, а также советской действительности в целом.

См. также 
 Совки

Примечания